Rosici est un toponyme qui peut désigner :
Rošići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Cazin, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Rosići, un village de Serbie situé dans la municipalité de Kosjerić, district de Zlatibor.